Pycnoscelus conferta är en kackerlacksart som först beskrevs av Walker, F. 1869.  Pycnoscelus conferta ingår i släktet Pycnoscelus och familjen jättekackerlackor. 

Artens utbredningsområde är Thailand. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jättekackerlackor
conferta